«Малиновый звон» — песня Николая Гнатюка на слова Анатолия Поперечного и музыку Александра Морозова.

Первая в череде композиций, созданных Морозовым и Поперечным специально для Гнатюка. Победитель фестиваля «Песня года» 1987 года. В 1989 году стала заглавным синглом одноимённого альбома Гнатюка, вышедшего на студии звукозаписи «Мелодия». Позднее произведение также исполняли братья Радченко, Борис Штоколов, Леонид Шумский и др.

Примечания

Ссылки 
 Птица счастья Николая Гнатюка (Интервью на телеканале «Россия-1»)
 Днепропетровцы сочинили песни для Николая Гнатюка
 Танцы на барабане // Российская газета
 В детстве я просыпался под гимн СССР
 Новые песни о главном
 Куда позвал Николая Гнатюка «Малиновый звон»
 Официальный сайт Николая Гнатюка  nikolaygnatyuk.com
 Николай Гнатюк на сайте «Золотий фонд Української естради»
 Как живёт сейчас исполнитель песни «Птица счастья» Николай Гнатюк
Песни 1987 года